Witless Bay (baai), een baai van het Canadese eiland Newfoundland
 Witless Bay (plaats), een gemeente gelegen aan die baai
 Witless Bay Ecological Reserve, een ecologisch reservaat bij die baai